Fischerhof ist der Ortsname von
 Fischerhof (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Achter de Möhl, Stadtbezirk der Stadt Flensburg, der aus der Siedlung Fischerhof hervorging, Schleswig-Holstein
 Fischerhof (Groß Buchwald), Ortsteil der Gemeinde Groß Buchwald, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Fischerhof (Hallbergmoos), Ortsteil der Gemeinde Hallbergmoos, Landkreis Freising, Bayern
 Fischerhof (Lamerdingen), Ortsteil der Gemeinde Lamerdingen, Landkreis Ostallgäu in Bayern
 Fischerhof (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern

Fischerhof ist der Name von
 Heimkehrer-Krankenhaus Fischerhof bei Uelzen, Niedersachsen, nach dem Zweiten Weltkrieg unterhaltenes Krankenhaus für Kriegsheimkehrer
 Fischerhof (Hofgut), ein ehemaliges landwirtschaftliches Gut und heutiger Standortübungsplatz auf den Gemarkungen der Gemeinden Niederbrombach und Kronweiler.
 Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof an der nach einem ehemaligen Gehöft benannten Straße Fischerhof 
Siehe auch:
 Fischhof
 Vischerhof